Mark Kerr (1864-1944) – ammiraglio inglese
 Mark Kerr (1982) – calciatore e allenatore di calcio scozzese
 Mark Kerr (1968) – ex lottatore di arti marziali miste statunitense